Сольри́нн, Сольрінн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північний схід від Парижа, 90 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сольринн на сайті французького Національного інституту географії
 Сольринн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сольринн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор